szafran (barwa) – kolor szafranowy
 Rang De Basanti – indyjski dramat filmowy z 2006 roku